Chico (Califórnia) — cidade da Califórnia

Outros
 Chico (álbum) — álbum do cantor brasileiro Chico Buarque
 Chico (Guido Nolitta) — personagem de uma história em quadrinhos
 Chico — expressão popular no Brasil para o período de menstruação

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos
Desambiguações de topônimos